Roskovec kan syfta på:

Albanien 

 Bashkia e Roskovecit, kommun, Fier prefektur, 
 Roskovec (kommunhuvudort i Albanien), Fier prefektur, Rrethi i Fierit,